Alfred Silhol (1829-1912), homme politique français ;
 Caroline Silhol (née en 1949), actrice française ;
 Léa Silhol (née en 1967), écrivaine et éditrice française ;
 Nicolas Silhol (né en 1977), réalisateur français.

Patronyme français